Slovo direktiva může označovat:

 Direktiva (programování) sloužící k řízení překladu 
 Směrnice Evropské unie
 Direktiva (film), československý studentský film z roku 1955

Související články 
 Směrnice (rozcestník)